Bibliothèque nationale de France, de nationale bibliotheek van Frankrijk
 British National Front, een extreem-rechtse Britse politieke partij
 British National Formulary, een Brits geneeskundig boekje
 BNF (motorfiets), een Duits historisch motorfiets-, naaimachine- en fietsmerk
 BNF (metataal) voor de beschrijving van de syntaxis van programmeertalen